См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2014/2015 

Финал Кубка Белоруссии по футболу 2014/2015 — финал 24-го розыгрыша этого футбольного турнира.
В финале встретились борисовкий БАТЭ и солигорский «Шахтёр». Матч состоялся 24 мая 2015 года и впервые прошёл в Гомеле на стадионе «Центральный».

Путь к финалу

Перед матчем 
Финальный матч стал третьим матчем, в котором встретились команды в 2015 году: сначала БАТЭ в серии пенальти завоевал Суперкубок, затем была нулевая ничья в матче Чемпионата страны.

Стадион

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Финал. Кубок чемпионов. Вагон и тележка.

2015
Футбол в Европе в 2015 году
Май 2015 года
Спортивные соревнования в Гомеле
Спорт в Белоруссии в 2015 году
События 24 мая
Матчи ФК БАТЭ
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск